Закон України «Про авторське право і суміжні права»:
 Закон України «Про авторське право і суміжні права», ухвалений 23 грудня 1993 року;
 Закон України «Про авторське право і суміжні права», ухвалений 1 грудня 2022 року.

Авторське право і суміжні права
Авторське право в Україні